(84) Klio  es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Karl Theodor Robert Luther desde el observatorio de Düsseldorf-Bilk, Alemania, el 25 de agosto de 1865.
Está nombrado por Clío, una diosecilla de la mitología griega.

Características orbitales 
Klio orbita a una distancia media del Sol de 2,362 ua, pudiendo acercarse hasta 1,803 ua. Su excentricidad es 0,2365 y la inclinación orbital 9,331°. Emplea en completar una órbita alrededor del Sol 1326 días.

Véase también 
 Lista de asteroides del (1) al (100)
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Robert Luther
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Düsseldorf-Bilk
Objetos astronómicos descubiertos en 1865
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides